Tuscola (Illinois)
Tuscola (Texas)
Condado de Tuscola (Michigan)

Desambiguação